Quisqueya puede tener uno de los siguientes usos:
Nombre original de la isla La Española que acoge a los estados soberanos, la República Dominicana y la República de Haití
 Nombre literario o familiar aplicado a la República Dominicana, cuyo vocablo aborigen taíno significa «madre de todas las tierras»
 Quisqueyano/a o kiskeyano/a, gentilicio coloquial de los dominicanos, habitantes de República Dominicana. 
 Quisqueya, Municipio de la provincia dominicana de San Pedro de Macorís.
 Quisqueya, un género de orquídeas dominicanas.
 Estadio Quisqueya, en la ciudad de Santo Domingo.

Toponimia taína